Новоприбывший игрок года в MLS () — награда, ежегодно присуждаемая высшей футбольной лигой США — MLS. Она присуждается лучшему игроку прошедшего сезона из тех, кто пришёл в клубы этой лиги перед ним. Первое вручение данной награды прошло в 2007 году, её обладателем тогда стал Лусиано Эмилио.

Обладатели

Статистика

По странам

По клубам

Примечания 

Футбольные награды
MLS